Calvörde steht für:
 Calvörde, eine Gemeinde im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt
 Amt Calvörde, eine Verwaltungseinheit im Herzogtum Braunschweig
 Kanton Calvörde, eine Verwaltungseinheit im Königreich Westphalen
 Verwaltungsgemeinschaft Calvörde, eine Verwaltungseinheit im Landkreis Börde
 Burg Calvörde, eine Burg in Calvörde
Siehe auch:
Colverde